Смутна — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Смутна, Дана (1935—2001) — чешская актриса.
 Смутна, Катержина (род. 1983) — известная австрийская лыжница, участница Олимпийских игр в Ванкувере.

Топоним 
 Смутна — река в Центральной Европе, протекает по территории Чехии. Впадает в реку Лужницу.

См. также 
 Смутняк
 Смутное время

Примечания